Андрей Троицкий:
 Троицкий, Андрей Борисович (род. 1960) — писатель.
 Троицкий, Андрей Яковлевич (1924—2003) — народный депутат СССР